Albrechtsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Johann Albrechtsberger (1729–~1800), österreichischer Komponist
 Johann Georg Albrechtsberger (1736–1809), österreichischer Musiktheoretiker und Komponist

Siehe auch:
 Albrechtsberg